A Copa da Ásia de 1960 foi a 2ª edição da Copa da Ásia.

A fase final foi na Coreia do Sul, de 14 a 21 de outubro.

Fase final

Campeão

Ligações externas 
 

Copa da Ásia
1960 no futebol
Desporto na Coreia do Sul em 1960